Boussens ist der Name zweier Gemeinden:
 Boussens VD im Kanton Waadt in der Schweiz
 Boussens (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne in Frankreich